Giełda Papierów Wartościowych w Kolkacie (ang. Calcutta Stock Exchange)
 Giełda Papierów Wartościowych w Koczin (ang. Cochin Stock Exchange)
 Kopenhaska Giełda Papierów Wartościowych (ang. Copenhagen Stock Exchange)
 Giełda Papierów Wartościowych w Kolombo (ang. Colombo Stock Exchange)
 Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych (ang. Cyprus Stock Exchange)
 Giełda Papierów Wartościowych w Casablance (ang. Casablanca Stock Exchange)
 Google Custom Search Engine 
 Communications Security Establishment
 Ekwiwalent subsydiowania konsumenta